Upper Twin Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Upper Twin Island (Iowa)
 Upper Twin Island (Minnesota)
 Upper Twin Island (West Virginia)